Tagesschau (en español, «mirada del día») es una palabra en idioma alemán que puede referirse a los siguientes programas informativos:

 Tagesschau, de la televisión pública ARD (Alemania).
 SF Tagesschau, de la televisión pública Schweizer Fernsehen (Suiza).
 Tagesschau, de la Rai Sender Bozen (Tirol del Sur, Italia).